Юльбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн.  Население составляет 2307 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 11,27 км². Официальный код — 09 2 77 127.

Община подразделяется на 4 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии